Енрике Естрада има више значења:

 Енрике Естрада, Ла Конча (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Енрике Естрада (Кањитас де Фелипе Пескадор), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Енрике Естрада (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику